Cadaveria es el vigésimo cuarto sencillo de la banda Mägo de Oz.

Lista de canciones

Referencias